Dragendorff ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Dragendorff (1869–1938), deutscher Historiker und Archivar
 Georg Dragendorff (1836–1898), deutscher Pharmazeut und Pharmaziehistoriker
 Hans Dragendorff (1870–1941), klassischer und provinzialrömischer Archäologe
 Otto Dragendorff (1877–1962), deutscher Anatom

Siehe auch:
 das Dragendorff-Reagenz, ein Nachweisreagenz für Alkaloide und tertiäre Amine

 die Dragendorff-Gefäßformen römischer Terra Sigillata